Giovanni Aloi (Ciudad de México, México; 25 de abril de 1965) es un expiloto de automovilismo mexicano con ascendencia italiana. En 1995 disputó la Fórmula 3 Mexicana con MexLub.

Carrera

Inicios 
Aloi inicio en el automovilismo en la Fórmula 2000 Italia y el Campeonato de Italia de Fórmula 3, en 1989, Aloi competiría en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 3, donde tras 14 vueltas abundaría la carrera,

Fórmula 1

GLAS F1 Team 
En 1990, Aloi seria anunciado por el equipo GLAS F1 Team para una programa de pruebas intensivo para la segunda mitad del año, Aloi probaría con le equipo en Imola, Monza, Hockenheim y Estoril.

Toreador 
Después de su paso el automovilismo, Aloi se convertiría en toreador, en 23 de febrero de 1997, se presentó en la Plaza de toros México, complementando el cartel de los matadores de toros Eloy Cavazos y José Miguel Arroyo con toros de don Fernando de la Mora.

Resumen de carrera

Resultados

Fórmula 3000 Internacional

Referencias 

Pilotos de automovilismo de México
Pilotos de Fórmula 3000 Internacional